Матти Рантанен (, 20 февраля 1911 — 1996) — финский шахматист, национальный мастер.

Серебряный призер чемпионатов Финляндии 1955, 1960 и 1966 гг. Бронзовый призер чемпионата Финляндии 1948 г.

В составе сборной Финляндии участник семи шахматных олимпиад, квалификационного турнира командного первенства Европы и командного турнира северных стран.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии М. Рантанена в базе Chessgames
 Личная карточка М. Рантанена на сайте 365Chess

Шахматисты Финляндии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад